Machalka nebo Máchalka může znamenat:

 Augustin Machalka (1906–1996), opat v Nové Říši, politický vězeň
 Proces Machalka a spol. (1950)
 Vinice Máchalka